Бахио Секо има више значења:

 Бахио Секо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Секо (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио Секо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику